Ženská čtyřhra AGEL Open 2022 probíhala v první polovině října 2022. Do deblové soutěže ostravského tenisového turnaje z kategorie WTA 500, hraného na tvrdém povrchu Ostravar Arény, nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyně titulu Indka Sania Mirzaová s Číňankou Čang Šuaj do soutěže nezasáhly. Čang se rozhodla nastoupit jen do dvouhry.

Vítězkami se staly Američanky, 20letá Caty McNallyová a o rok starší Alycia Parksová, které ve finále zdolaly třetí nasazený, polsko-novozélandský pár Alicja Rosolská a Erin Routliffeová poměrem 6–3 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a první společnou účast v deblu proměnily v trofej. McNallyová na okruhu WTA Tour vybojovala  šestý deblový titul a pro ovou to bylo Parksovou vůbec první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Ostrava Open
Tenis v Česku v roce 2022
WTA Tour 2022